Beals steht für:

 Beals (Mondkrater), Einschlagkrater
 (3314) Beals, Asteroid des Hauptgürtels
 Beals Brook, Fließgewässer im Androscoggin County, Maine
 Beals Fork, Fließgewässer im Owsley County, Kentucky
 Beals Lake, See im Antrim County, Michigan
 Beals Island, Insel Washington County, Maine
 Beals Park, Park im Norfolk County, Massachusetts

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beals (Kentucky), im Henderson County
 Beals (Maine), im Washington County
 Beals (Montana), im Madison County
 Beals (Ohio), im Fairfield County
 Beals Mill, im Cumberland County, New Jersey

Beals ist der Familienname folgender Personen:
 Carlyle Smith Beals (1899–1979), kanadischer Astronom
 Cody Beals (* 1990), kanadischer Triathlet
 Dick Beals (1927–2012), US-amerikanischer Synchronsprecher
 Gary Beals (* 1982), kanadischer Popsänger
 Jennifer Beals (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Jessie Tarbox Beals (1870–1942), US-amerikanische Fotografin
 Richard Beals (* 1938), US-amerikanischer Mathematiker
 Walter B. Beals (1876–1960), US-amerikanischer Richter
 Willis H. Beals (1859–1889), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Beales
 Beal